L'Eroica – casa editrice milanese
L'Eroica – manifestazione cicloturistica che si svolge in provincia di Siena
L'eroica – rivista italiana d'arte e letteratura pubblicata tra gli anni 1911-1921 e tra il 1924-1944
Sinfonia n. 3 "Eroica" – sinfonia n. 3 di Beethoven, in Mi bemolle maggiore op. 55, detta Eroica
Eroica - La gloria di Napoleone – manga storico di Riyoko Ikeda del 1987
Eroica – film di Walter Kolm-Veltée del 1949
Eroica – film di Andrzej Munk del 1958
Eroica – film di Michael Cacoyannis del 1960
Eroica – film per la televisione di Simon Cellan Jones del 2003 inerente a Ludwig van Beethoven
Eroica – album di Wendy & Lisa del 1990
Eroica –  un tipo di viticoltura.